Greene County kan syfta på ett antal olika countyn i USA

 Greene County, Alabama
 Greene County, Arkansas 
 Greene County, Georgia
 Greene County, Illinois
 Greene County, Indiana
 Greene County, Iowa 
 Greene County, Mississippi
 Greene County, Missouri
 Greene County, New York
 Greene County, North Carolina
 Greene County, Ohio
 Greene County, Pennsylvania
 Greene County, Tennessee
 Greene County, Virginia

Se även 
Green County